Vasilovți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Vasilovți, un sat în comuna Brusarți, regiunea Montana;
 Vasilovți, un sat în comuna Dragoman, regiunea Sofia.

Vezi și 
 Vasile (nume)

Toponime bulgărești